Föching ist der Name folgender Orte:

 Föching (Holzkirchen), Ortsteil des Marktes Holzkirchen, Landkreis Miesbach, Bayern
 Föching (Gemeinde Gaspoltshofen), Ortschaft der Gemeinde Gaspoltshofen, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich